Miejscowości w USA:
 Haralson – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Coweta
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Haralson (ang. Haralson County) – w stanie Georgia